Проницаемость может означать:
 Диэлектрическая проницаемость 
 Магнитная проницаемость
 Проницаемость горной породы
 Туннельная проницаемость